Danny — сценический псевдоним шведского поп-исполнителя Дэнни Сауседо
 Danny — сценический псевдоним участника группы Hollywood Undead Дэниела Мурилло